Василий Ильич Афонов (11.02. (29.01) 1910, Таганрог — 06.07.1943, Таганрог) — участник антифашистского подполья в Таганроге, командир партизанского отряда.

Биография 
Учился в школе № 15, после окончания работал на металлургическом заводе.

В 1941 был утвержден начальником штаба и заместителем командира формировавшегося в Матвеево-Курганском районе партизанского отряда. В 1942 по приезде в Таганрог был избран командиром антифашистского подполья в Таганроге.

В мае 1943 арестован полевой полицией. После допросов и пыток расстрелян в Петрушиной балке. Награждён орденом Ленина (посмертно).

Ссылки 
 Таганрогское антифашистское подполье 1941—1943 гг.
 Материалов о партизанском подполье Таганрога на сайте «Огонь войны»